Mittelsten Scheid ist der Familienname folgender Personen:

 August Mittelsten Scheid (1871–1955), deutscher Unternehmer
 Erich Mittelsten Scheid (1907–1993), deutscher Unternehmer
 Jens Mittelsten Scheid (* 1941), deutscher Mäzen
 Jörg Mittelsten Scheid (* 1936), deutscher Unternehmer